Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk), een Engelse (en Commonwealth) hoge onderscheiding voor daden die getuigen van moed en doorzettingsvermogen tijdens gevechtsvluchten
 Distinguished Flying Cross (Verenigde Staten), een Amerikaanse hoge onderscheiding voor daden die getuigen van moed en doorzettingsvermogen tijdens gevechtsvluchten